Meyeren ist der Familienname folgender Personen:

 Michael von Meyeren, deutscher Philatelist, Posthistoriker und Autor